Fernando Gutiérrez Barrios kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fernando Gutiérrez Barrios, Cosoleacaque, ort, Veracruz, 
 Fernando Gutiérrez Barrios, Tihuatlán, ort, Veracruz, 
 Fernando Gutiérrez Barrios, Xalapa, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar